O Campeonato Mundial de Triatlo de 2005 foi a 17º edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Gamagōri, Japão no dia 10 e 11 de setembro, organizado pela International Triathlon Union (ITU).

Resultados

Masculino

Feminino

Ligações externas 
Sítio oficial 

2005
World Triathlon Series
Desporto no Japão em 2005